Wahlkreis 130 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 130
 Landtagswahlkreis 130